Klub Sportowy Legia Chełmża – polski klub piłkarski z siedzibą w Chełmży, założony w 1928. Aktualnie występuje w A klasie.

Stadion 
 pojemność: 1000 miejsc (650 siedzących)
 oświetlenie: brak
 boisko: 112m x 70m

Pierwsza drużyna (runda jesienna) 
Stan na 26 września 2021 r.

(kapitan)

Sezon po sezonie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Legii Chełmża 
 Legia Chełmża na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie kujawsko-pomorskim
Sport w Chełmży